Marcelo Vázquez  puede referirse a:

 Ernesto Marcelo Vázquez, exfutbolista argentino nacido en 1959;
 Sergio Marcelo Vázquez, entrenador argentino nacido en 1967.